Brasilianische Botschaft in Deutschland steht für:

 Brasilianische Botschaft in Berlin
 Brasilianische Botschaft in Bonn, siehe Parkstraße 20 (Köln)